Poelagus marjorita és una espècie de mamífer de la família dels lepòrids que viu a Angola, Burundi, República Centreafricana, el Txad, la República Democràtica del Congo, Ruanda, el Sudan del Sud i Uganda.

Referències 
 Lagomorph Specialist Group 1996. Poelagus marjorita. Llista Vermella d'Espècies Amenaçades de la UICN 2006. Consultat el 5 de maig del 2008.

Enllaços externs 

 Poelagus marjorita a l'Animal Diversity Web. 

Lepòrids